

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Kępie – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów
 Kępie – część wsi Jawczyce w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Kępie – część wsi Samostrzałów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Kępie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów
 Kępie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Oleśnica

Zobacz też 
 Kępie Zaleszańskie